Ženská dvouhra Copa Colsanitas 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do singlové soutěže bogotského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová, kterou ve druhém kole vyřadila Brazilka Beatriz Haddad Maiová.

Nejvýše nasazená Lotyška Jeļena Ostapenková vypadla v úvodním kole s americkou kvalifikantkou Kristie Ahnovou, figurující na 205. příčce žebříčku, když ve třetí sadě neproměnila dva mečboly. V sezóně 2019 tak Lotyška z deseti odehraných turnajů pošesté nezvládla svůj první zápas.

Vítězkou se stala šestá nasazená Američanka Amanda Anisimovová, jež ve finále zdolala 23letou Australanku Astru Sharmovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–4 a 6–1. Sedmnáctiletá šampionka, nejmladší členka první světové stovky, vyhrála premiérový titul na okruhu WTA Tour. V probíhající sezóně se stala osmnáctou vítězkou z osmnácti do té doby odehraných turnajů, což se na okruhu předtím nikdy nestalo. Do turnaje na cihlové antuce Anisimovová zasáhla poprvé po téměř dvou letech. Bodový zisk ji posunul na 54. místo žebříčku. Sharmaová na túře WTA odehrála teprve třetí hlavní soutěž.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2019
Sport v Kolumbii v roce 2019